Palestina – gmina w Brazylii, w stanie Alagoas
 Palestina de Goiás – gmina w Brazylii, w stanie Goiás
 Palestina do Pará – gmina w Brazylii, w stanie Pará
 Palestina – gmina w Brazylii, w stanie São Paulo
 Palestina – miasto w Ekwadorze, w prowincji Guayas
 Palestina – kanton w Ekwadorze, w prowincji Guayas
 Palestina de Los Altos – miasto w Gwatemali
 Palestina – miasto w Kolumbii, w departamencie Caldas
 Palestina – miasto w Kolumbii, w departamencie Huila
 Palestina – miejscowość na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych, na wyspie St John

Zobacz też 
 Palestine
 Palestyna